5 жіноча шахова Олімпіада тривала з 18 вересня по 13 жовтня 1972 року в югославському місті Скоп'є (нині Північна Македонія).

П'ята шахова жіноча Олімпіада вперше проводилась одночасно з двадцятою чоловічою шаховою Олімпіадою.

У змагання взяли участь 63 шахістки з 23 команд, які зіграли 264 партії.

Регламент 
Турнір проходив за круговою системою у два раунди.
Всі команди були поділені на 4 півфінальні групи, дві перші команди з кожної групи склали фінал "А". Наступні дві - фінал "В". Невдахи які послі місце нижче 4 потрапляли до фіналу "С".
Місця визначались згідно з кількістю набраних ігрових очок, при їхній рівності - враховувались командні очки (КО).

Результати

Півфінали

Група А
 Очки — сума набраних очок усіма шахістками (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки (КПер — перемога команди, КНіч — нічия, КПор —поразка), набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).

Група В

Група С

Група D

Фінали

Фінал А

Фінал В

Фінал С

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1972 у шахах
Спортивні змагання в Югославії
Спортивні змагання в Північній Македонії
Вересень 1972
Жовтень 1972